

Lokalizacje

Niemcy 
 Haarbach – dzielnica Vilsbiburga
 Haarbach – dzielnica Wermelskirchen
 Haarbach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Pasawa

Osoby 
 Anne Trabant-Haarbach – niemiecka piłkarka nożna